Пря́жа:
 Пряжа — нить, скрученная (составленная) из отдельных волокон, любого сырья, посредством распределения их равномерно одно вдоль другого и затем скручивеннаяания, для придания им общей связи для крепости.
 Пряжа — посёлок городского типа, административный центр Пряжинского района Республики Карелия.